Geografia dos Estados Unidos
 Calumet (Minnesota)
 Calumet (Michigan)
 Calumet (Iowa)
 Calumet (Oklahoma)
 Calumet-Norvelt
 Calumet City
 Calumet Park
 Condado de Calumet

Desambiguações de topônimos